Дво́рников — русская фамилия.

Известные носители 
 Дворников, Александр Владимирович (род. 1961) — российский военачальник, командующий войсками Южного военного округа, генерал армии, Герой Российской Федерации.
 Дворников, Борис Геннадьевич (род. 1961) — советский и российский марафонец и тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России.
 Дворников, Денис Владимирович (род. 1977) — член Общественный палаты.
 Дворников, Георгий Тимофеевич (1923—1974) — Герой Советского Союза.
 Дворников, Леонид Трофимович (род. 1934) — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Сибирского государственного индустриального университета.
 Дворников, Николай Николаевич (1907—1938) — советский белорусский политический деятель.
 Дворников, Прокофий Игнатьевич (1905—1967) — советский учёный, агроном-селекционер, академик АН Молдавской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Дворников, Тит Яковлевич (1862—1922) — русский живописец, член товарищества передвижных художественных выставок.
 Дворников, Фёдор Петрович (1870—?) — бийский промышленник.

Двойные фамилии 
 Коптев-Дворников

Дворникова 
 Дворникова, Анна Сергеевна (род. 1944) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

Топонимы 
 Дворникова — упразднённая деревня в Свердловской области.
 Улица Дворникова

Примечания